Екере () — адміністративна комуна в Швеції, у лені Вестра-Йоталанд.
 Екере () — місто у Швеції, у лені Вестра-Йоталанд.
 Екере () — адміністративна комуна в Швеції, у лені Стокгольм.
 Екере () — місто у Швеції, у лені Стокгольм.
 Екерьо (Аландські острови) ()